Harry C. Mason (1867–1901) – amerykański polityk z Ohio
 Harry H. Mason (1873–1946) – amerykański polityk z Illinois
 Harry Mason – postać fikcyjna z gry Silent Hill